Чемпіонат Угорщини з футболу 1952 — 50-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона втретє здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Після закінчення сезону клуб Будапешт Баштя змінив назву на Будапешт Вереш Лобоґо.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1952
Угорщина
1952 в угорському спорті